Аветися́н () — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Аветисян, Авет Маркосович (Восканян) (1897—1971) — советский актёр театра и кино.
 Аветисян, Амаяк Аветисович (1912—1978) — советский армянский живописец, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Аветисян, Андрей Левонович (род. 1960) — советский и российский дипломат.
 Аветисян, Ара Сергеевич (род. 1958) — армянский политический деятель.
 Аветисян, Армен Азатович (1948-2003) — армянский живописец, художник.
 
 
 Аветисян, Ахавни (Анна) Аваковна — звеньевая колхоза «Кармир астх» Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аветисян, Ашхен Микаэловна — доярка колхоза имени Сталина Шаумяновского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

В, Г, Д 
 
 Аветисян, Владимир Арташесович (род. 1946) — советский и российский учёный-литературовед, педагог.
 Аветисян, Гурген Арташесович — (1905—1984?5) — советский учёный в области пчеловодства.
 Аветисян, Грант Алексанович (1927—2004) — академик АН Армении.
 Аветисян, Декарт Овсепович (1940—2001) — профессор, специалист в области компьютерной обработки текстов.
 Аветисян, Дживан Игнатович (род. 1981) — армянский кинорежиссёр.

Е 
 Аветисян, Евгения Михайловна (1923—2011) — советская и армянская учёная-палинолог, ученица Армена Леоновича Тахтаджяна.
 Аветисян, Елена Карапетовна — заведующая отделением 2-го медицинского объединения, гор. Ленинкан Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аветисян, Ерджаник Георгиевна (род. 1969) — армянский и российский стрелок.

К 
 Аветисян, Карен Петросович (род. 1983) — российский боксёр.

М 
 Аветисян, Манвел Андраникович (род. 1961) — советский боксёр, призёр чемпионата мира (1986).
 Аветисян, Марджан (род. 1982) — армянская актриса театра и кино.
 Аветисян, Минас Карапетович (1928—1975) — советский художник.

Н, П 
 Аветисян, Нарибек Агабекович (1921—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Аветисян, Петрос (род. 1996) — армянский футболист.

С 
 
 Аветисян, Сукиас Гегелевич (род. 1959) — армянский государственный деятель.
 Аветисян, Сурен Грантович (род. 1951) — армянский политический и государственный деятель.
 Аветисян, Сиран Гайковна (род. 1984) — министр юстиции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Т, У 
 Аветисян, Тамара Константиновна (1918—2012) — советская певица, солистка Национальной Филармонии Украины (1947—87).
 Аветисян, Тигран Георгиевич (1891—1938) — армянский и грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Аветисян, Унан Мкртичович (1913—1943) — Герой Советского Союза.

Х 
 Аветисян, Хачатур Мехакович (1926—1996) — советский и армянский композитор.
 Аветисян, Хосров Кургинович (1900—1954) — советский учёный-металлург.

Примечания